

Događaji 
 počinje pobuna robova na Siciliji

Rođenja

Smrti